La Brosse steht für
 Guy de La Brosse (1586–1641), französischer Arzt und Botaniker 
 Simon de La Brosse (1965–1998), französischer Schauspieler
 Schloss La Brosse, Frankreich

Siehe auch:
 Labrosse (Begriffsklärung)
 Brosse